Innartaleeraq bezeichnet:
 Innartaleeraq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innartaleeraq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Innartaleeraq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Innartaleeraq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland